«Outta Control» — сингл Baby Bash записанный при участии Питбуля. Эта песня, как и «That’s How I Go», являются EP-релизами 2009 года. Официальная премьера состоялась на радио в июне 2009 года и достигла топовой десятки в iTunes top 100 в августе.

Клип 
Несмотря на популярность песни в середине года, клип был снят в ночном клубе «Toxic» в Корпусе-Кристи и был выпущен в декабре. Квест Крю, победитель 3 сезона America's Best Dance Crew, появился в клипе.

Dj в розовом — это новый талант Сара Хоувелл.

Позиции в чарте

Примечания 

Песни Pitbull